Császtva vize, Csallóköz
Császtva vagy Császta, középkori birtok Borsod vármegyében, mai Császta puszta Edelénytől északnyugatra